Het ATP-toernooi van Rotterdam 1986 (met de officiële naam ABN World Tennis Tournament 1986) werd van 24 tot en met 30 maart 1986 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1986 trok 58.030 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

1986
Rotterdam